Сегунда Сексион има више значења:

 Сегунда Сексион (Сан Антонино Монте Верде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сегунда Сексион (Сан Мартин Уамелулпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сегунда Сексион, Сан Педро (Сан Педро Кахонос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сегунда Сексион (Санта Катарина Тајата), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сегунда Сексион (Санта Марија дел Росарио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сегунда Сексион (Виља Техупам де ла Унион), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сегунда Сексион (Авазотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сегунда Сексион (Којомеапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сегунда Сексион (Уизилан де Сердан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сегунда Сексион (Сочијапулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику